Olderico Manfredi I (noto anche come Manfredo I o Magnifredo, X secolo – 1000) – signore della marca di Torino  
 Olderico Manfredi II (noto semplicemente come Olderico Manfredi, X secolo – 1041) – Marchese di Torino e Susa